Igli steht für:

 Igli (Algerien), Kommune in der Provinz Béni Abbès
 Igli (Marokko), Landgemeinde in der Provinz Taroudannt